Emmauskirche ist der Name zahlreicher vor allem evangelischer Kirchen, die nach dem Ort Emmaus in der Nähe von Jerusalem benannt sind.

Deutschland 
 Emmauskirche (Bad Griesbach), ökumenisches Kurseelsorgezentrum in Bad Griesbach im Rottal
 Emmauskirche (Berlin)
 Emmauskirche (Bochum)
 Emmauskirche (Borna), 2007 von Heuersdorf nach Borna umgesetzt
 Emmauskirche (Braunschweig)
 Emmauskirche (Dresden)
 Autobahnkapelle im Hegau bei Enger
 Emmauskirche (Erftstadt)
 Emmauskirche (Frankfurt am Main)
 Emmauskirche (Freital)
 Emmauskirche (Hamburg-Wandsbek)
 Emmauskirche (Hamburg-Wilhelmsburg)
 Autobahnkapelle im Hegau
 Emmauskapelle (Hörsingen) (profaniert)
 Emmauskirche (Karlsruhe)
 Emmauskirche (Kassel)-Brasselsberg
 Emmauskirche (Korntal-Münchingen), Kallenberg
 Emmauskirche (Leipzig)
 Emmauskirche (Mannheim)
 Emmauskirche (München) in München-Harlaching
 Emmauskirche (Niedermarsberg) in Marsberg
 Emmauskirche (Nürnberg)
 Emmauskapelle (Rieste)
 Emmauskirche (Schwarzenberg) in Schwarzenberg/Erzgebirge, OT Neuweit
 Dorfkirche Raila, auch als Emmauskapelle bekannt, im Ortsteil Raila der Gemeinde Saalburg-Ebersdorf, Thüringen
 Emmauskirche (Stuttgart), Riedenberg
 Emmauskirche (Wuppertal)
 Emmauskirche (Willich)

Litauen 
 Emmauskirche (Sudargas)

Österreich 
 Pfarrkirche Emmaus am Wienerberg in Inzersdorf-Stadt, Wien
 Emmauskapelle im Bildungshaus Salzburg St. Virgil
 Emmauskirche in Völs (Tirol)

Palästina 
 Emmausbasilika Kirche St. Kleopas, Klosterkirche der Franziskaner in El Qubeibeh im Westjordanland
 Kirchenruine Emmaus Nikopolis in Emmaus Nikopolis
 Auferstehungskirche in Abu Gosch

Russland 
 Emmauskirche (Moskau)

Tschechien 
 Emmauskloster in Prag

Siehe auch 
 Emmauskapelle
 Evangelische Emmausgemeinde Moskau

Liste (Kirchengebäude nach Name)